Paranaíba kan syfta på:

Brasilien 

 Paranaíba (kommun), Mato Grosso do Sul, 
 Paranaíba (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Itumbiara, ort, Goiás,